

Alimentazione 
Gelatina – mescolanza simile alla marmellata e alla confettura
Gelatina – dolce ottenuto dalla gelatina animale 
Gelatina alle erbe
Gelatina animale – prodotto ottenuto dal collagene che trova vari usi alimentari
Gelatina di maiale – piatto tipico della cucina siciliana

Altro 
Gelatina – filtro per la luce da applicare ai proiettori teatrali o scenici
Gelatina – prodotto per la cura dei capelli
Gelatina esplosiva – esplosivo ad alto potenziale
Gelatina balistica – sostanza artificiale usata per testare scientificamente gli effetti causati dalla penetrazione dei proiettili delle armi da fuoco nei tessuti muscolari
Gelatina di Wharton – sostanza gelatinosa sita nel cordone ombelicale
Gelatina – personaggio del fumetto Asterix, madre di Obelix

Altri progetti